P-38

 Локхид P-38 «Лайтнинг» — американский истребитель-бомбардировщик периода Второй мировой войны.
 Вальтер P-38 — немецкий пистолет.
 P-38 (консервный нож) — компактный консервный нож, разработанный для нужд Американской армии в 1942 году